Лос Запотиљос има више значења:

 Лос Запотиљос, Ел Запотиљо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Запотиљос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотиљос (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Запотиљос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотиљос (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику